

Chimica 
 S14 – una delle Frasi S delle etichette di pericolo delle sostanze chimiche

Altro 
 Fokker S-14 – aeromobile militare della Fokker
 S14 – superstrada polacca
 S14 – gruppo neonazista ucraino